Солера:

 Солера — процесс старения жидкостей.
 Солера, Темистокле (1815—1878) — итальянский композитор, писатель и либреттист, поэт.